Gris kan betyda följande:

 Gris, svin, tamsvin, domesticerade raser av Sus scrofa
 Svin, släktet Sus
 Unge av svin eller andra svindjur, Suidae, även griskulting
 Gris (kortspel)
 Gris (zodiak) i kinesisk astrologi
 En typ av syltmunk
 Juan Gris, spansk konstnär
 Gris eller svin är en synonym för en obehaglig och/eller osympatisk person.

 Gris (ö), ö vid Antarktis 

 Gris (ort), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar